Бошава се може односити на:

 Бошава, река на југу Северне Македоније, десна притока Вардара;
 Бошава, област у Северној Македонији.
 Доња Бошава, насеље у Северној Македонији.
 Горња Бошава, насеље у Северној Македонији.